Калвуш (Гимарайнш) — район в Португалии, входит в округ Брага. 
 Калвуш (Повуа-де-Ланьозу) — район в Португалии, входит в округ Брага.